Zadeh peut désigner :

Patronyme 

 Aziza Mustafa Zadeh (1969-), chanteuse et pianiste de jazz azérie ;
 Franghiz Ali-Zadeh (1947-), compositrice et une pianiste azérie ;
 Hossein Reza Zadeh (1978-), haltérophile iranien ;
 Imam Zadeh Saleh, imamzadeh chiite ;
 Lotfi Zadeh (1921-2017), chercheur et enseignant azeri ;
 Mahmoud Tabrizi-Zadeh, (1951 - 1997), musicien iranien, joueur de santûr et kamânche ;
 Vagif Mustafazadeh (1940-1979), pianiste et compositeur de jazz soviétique et azeri.

Zadeh est en outre un terme persan et azéri qui signifie "descendant".

Divers 
L'Imamzadeh, un mot persan désignant un descendant d'un imam chiite.
Patronyme iranien
Homonymie de patronyme azéri